Unter Stoffgleichheit versteht man in der deutschen Rechtswissenschaft

 ein Erfordernis innerhalb des subjektiven Betrugstatbestandes
 einen Begriff aus dem Deliktsrecht bei sog. Weiterfresserschäden.